Northern steht für:

geographische Gebiete:

 Northern (Malta), ein Distrikt der Republik Malta
 Northern Province (Sierra Leone), eine Provinz von Sierra Leone
 Oro Province, die ehemals Northern Province genannte Provinz von Papua-Neuguinea
 Northern Foothills, Gebirge an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika

Unternehmen und Produkte:

 Northern (Automarke), eine britische Automobilmarke (1907–1910)
 Northern Manufacturing Company eine US-amerikanische Automobilmarke (1902–1908)
 Northern (Lokomotive), eine Bauart von Dampflokomotiven
 Northern Rail, britische Eisenbahngesellschaft (2004–2016)
 Northern (Arriva), britische Eisenbahngesellschaft

Northern ist der Familienname von:
 Bob Northern (1934–2020), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Northen (Begriffsklärung)